Vital Signs, che in lingua inglese significa segni vitali, può riferirsi a:

Cinema
Vital Signs - Un anno, una vita (Vital Signs) – film del 1990 diretto da Marisa Silver

Letteratura
Segni di vita (Vital Signs) – romanzo del 1991 di Robin Cook

Musica
Vital Signs – singolo del 1981 dei Rush
Vital Signs – album del 1984 dei Survivor
Vital Signs – album del 1984 dei White Heart
Vital Signs – gruppo musicale pakistano
Vital Signs 1 – album del 1989, esordio dell'omonimo gruppo musicale pakistano
Vital Signs 2 – album del 1991 dell'omonimo gruppo musicale pakistano

Televisione
Vital Signs – serie televisiva britannica